Красная Горка — деревня в Псковском районе Псковской области. Входит в состав Серёдкинской волости. 
 
Расположена юго-восточнее Дудинского озера, в 58 км к северу от Пскова и в 16 км к северо-востоку от села Серёдка.

Численность населения деревни по состоянию на 2000 год составляла 3 человека.

Топографические карты

Примечания 

Населённые пункты Псковского района